На Летних Азиатских играх 1974 года Иран, бывший страной-хозяйкой, представляло 314 спортсменов, выступивших в соревнованиях по 16 видам спорта. Они завоевали 36 золотых, 28 серебряных и 17 бронзовых медалей, что вывело сборную на 2-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Ссылки 

1974
Иран
Спорт в Иране в 1974 году